Andrei Vitalievitch Fyodorov () (né le  à Ferghana, à l'époque en URSS, aujourd'hui en Ouzbékistan) est un joueur de football international ouzbek, qui évolue au poste de défenseur, avant de devenir entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière en club

Carrière en sélection 

Avec l'équipe d'Ouzbékistan, il joue 65 matchs (pour 7 buts inscrits) entre 1994 et 2006. 

Il figure dans le groupe des sélectionnés lors des Coupe d'Asie des nations de 1996, de 2000 et de 2004. Il atteint les quarts de finale de cette compétition en 2004.

Il joue également 21 matchs comptant pour les tours préliminaires de la coupe du monde, lors des éditions 1998 et 2006.

Carrière d'entraîneur

Statistiques

Palmarès 
 Neftchi Ferghana
 Championnat d'Ouzbékistan (4) :
 Champion : 1992, 1993, 1994 et 1995.

 Coupe d'Ouzbékistan (1) :
 Vainqueur : 1994.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Ferghana
Naissance en avril 1971
Footballeur international ouzbek
Footballeur soviétique
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du Baltika Kaliningrad
Entraîneur ouzbek de football
Entraîneur du Kazanka Moscou